DM i ishockey for kvinder 2021-22 var turneringen om det 32. DM i ishockey for kvinder, og den havde deltagelse af seks hold.

Mesterskabet blev vundet af Rødovre Mighty Bulls Q, som dermed vandt DM-titlen for 5. gang i alt – men for første gang siden sæsonen 2004-05. Rødovre-holdet var blevet nr. 2 i grundspillet, og i DM-finalen vandt holdet over lokalrivalerne og grundspilsvinderne fra Hvidovre IK med 2-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 27. marts 2022 i Frihedens Idrætscenter i Hvidovre, hvor udeholdet sikrede sig danmarksmesterskabet med en sejr på 4-1. Silke Lave Glud scorede tre af mestrenes fire mål i den afgørende finale. Rødovre vandt dermed DM-medaljer for første gang siden sæsonen 2009-10. Det var 14. sæson i træk, at Hvidovre IK vandt DM-medaljer, hvis man ser bort fra sæsonen 2019-20, der ikke blev færdigspillet på grund af COVID-19-pandemien, og det var første gang siden 2013-14, at mesterskabet ikke blev vundet af Hvidovre IK.

Bronzemedaljerne gik for fjerde sæson i træk til Odense IK, som i bronzekampen vandt med 3-2 over AaB Ishockey.

Grundspil

Kvindeligaen 

DM-grundspillet blev afviklet som en landsdækkende liga, Kvindeligaen, med deltagelse af seks hold, der spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle. De fire bedste hold gik videre til DM-semifinalerne.

Kampprogram

Slutspil

Semifinaler 

De fire bedst placerede hold i Kvindeligaen spillede i DM-semifinalerne om to pladser i DM-finalen. Semifinalerne blev afgjort i to serier, der spilledes bedst af tre kampe.

Bronzekamp

Finale 

De to vindere af semifinaleserierne, Hvidovre IK og Rødovre Mighty Bulls Q, spillede i DM-finaleserien om fordelingen af guld- og sølvmedaljer i bedst af tre kampe. Uafgjorte kampe blev forsøgt afgjort i forlænget spilletid med tre markspillere på hvert hold til først scorede mål i maksimalt fem minutter. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Landsmesterskab 

For første gang blev der endvidere afviklet et landsmesterskab for de næstbedste hold. Turneringen blev afviklet i Odense Isstadion og havde deltagelse af fem hold. Alle kampe blev afviklet over 2 × 20 minutter, og uafgjort kampe blev afgjort i straffeslagskonkurrence.

Mesterskabet blev vundet af Rødovre Mighty Bulls Q's andethold, som gik ubesejset gennem turneringen. Andenpladsen gik til Gladsaxe Ishockey, mens værterne fra Odense Ishockey Klub fik bronzemedaljer.

Indledende runde

Kampprogram

Medaljeslutspil 

De tre bedste hold fra den indledende runde spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om medaljerne.

Kampprogram

Placeringskampe 

Holdene, der sluttede på 4.- eller 5.-pladsen i grundspillet, spillede én kamp om 4.-pladsen. Denne kamp blev som den eneste ved mesterskabet afviklet over 3 × 20 minutter.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - Kvindeligaen 2021-22
DIU Stats - Kvindeligaen - Slutspil 2021-22
DIU Stats - Damer LM 2022

Noter 

2021-22
Ishockey i 2021
Ishockey i 2022
Sport i Danmark i 2021
Sport i Danmark i 2022